Льеж (, , , ) — одна из десяти провинций Бельгии и одна из пяти валлонских провинций.

Граничит с Лимбургом, провинцией Намюр, Фламандским Брабантом, Валлонским Брабантом, провинцией Люксембург, государством Люксембург, Нидерландами и Германией. Административный центр — город Льеж. Состоит из 84 муниципалитетов. На востоке провинции, у границы с Германией расположены так называемые Восточные Кантоны — место компактного проживания немецкоязычного меньшинства.

В провинции Льеж находится популярный курорт Спа, а также Визе, единственный франкоязычный город на границе с Нидерландами.

Основные данные 
 Площадь: 3862 км².
 Самая высокая точка: гора Ботранж, 694 метра над уровнем моря (высшая точка Бельгии).
 Важнейшие реки: Маас, Урт, Ведр, Амблев.
 Население: 1 067 685 чел. (2010).

Административное деление 

Провинция делится на 4 округа, которые, в свою очередь, состоят из 84 коммун.

Достопримечательности 
 Замок Райнхардштайн — отреставрированный средневековый каменный замок в Арденнах.

Палеоантропология 

На территории провинции Льеж (коммуна Анжи) в 1829 году в гроте  был найден первый череп неандертальца . В пещере Trou Al’Wesse (коммуна Модав), из осадочных отложений, где не сохранилось самих костей неандертальцев, генетики выделили неандертальскую мтДНК. Митохондриальную ДНК неандертальца из грота  в муниципалитете Троо́ удалось секвенировать со 135-кратным покрытием. Этот геном отличается только одной парой оснований (bp) от митохондриальных геномов поздних неандертальцев Goyet Q57-1 из пещеры Гойе, Feldhofer 1 (Neanderthal 1) из германского грота Фельдхофер и Vindija 33.25 из хорватской пещеры Виндия. Популяция неандертальцев исчезла из бельгийских пещер Spy, Engis и Fonds-de-Forêt в период с 44 200 до 40 600 лет до н. э. (с вероятностью 95,4%).

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Льеж (провинция)